Паспорт гражданина Черногории () — документ, удостоверяющий личность гражданина Черногории за рубежом.

Паспорт выдаётся Министерством внутренних дел или, если гражданин проживает за границей, консульством Черногории. Граждане не имеют права владеть несколькими паспортами одновременно.

История 
Первые паспорта начали выдаваться ещё в XVIII веке митрополитом Василием III Петровичем.

В период правления митрополита Пётра I Петровича гражданам, желавшим посетить другие страны, выдавали особый документ известный как Паспорт (серб.: Пашепорт).

После обретения независимости Черногории граждане использовали тот же документ, который выдавался ранее, только его выдавал МВД Черногории.

С 30 ноября 2006 года правительство приняло Меморандум о Соглашении между Республикой Черногорией и Республикой Сербией по консульской защите и оказании правовой поддержки для граждан Черногории. По этому соглашению, Сербия, через свою сеть дипломатических и консульских представительств, оказывает консульские услуги гражданам Черногории на территории государств, в которых Черногория не имеет своих представительств.

С 1 января 2010 года все небиометрические паспорта являются недействительными.

Внешний вид 
Обложка паспорта бордово-красного цвета, с изображением герба Черногории по центру и надписью «Паспорт» на трех языках (, , ). В отличие от паспортов старого образца, современные черногорские паспорта заполняют только латиницей.

Паспорт содержит такую информацию:
 Код страны ('MNE' — Черногория)
 Гражданство ('CRNOGORSKO' — черногорское)
 Тип документа ('P' — паспорт)
 Номер паспорта
 Имя предъявителя
 Место рождения
 Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
 Пол
 Национальный идентификационный номер (JMBG)
 Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)
 Окончание срока действия (ДД.ММ.ГГГГ)
 Орган, который выдал паспорт (МВД Черногории)
 Подпись и фото предъявителя

Виды паспортов 
 Обычный паспорт выдаётся всем гражданам Черногории.
 Действителен до 10 лет.
 Коллективный паспорт выдаётся группам туристов.
 Действителен для одной поездки за границу.
 Облегчает процедуру выдачи виз. Основные пользователи этих паспортов студенты и турагентства.
 Коллективный паспорт может быть использован только для поездок в ряд стран, как правило в соседние.
 Все предъявители коллективного паспорта обязаны пересекать границу в одно и то же время, в составе одной и той же организованной группы.
 Дипломатический паспорт выдаётся Министерством иностранных дел дипломатам, высокопоставленным чиновникам, депутатам парламента и лицам, которые с официальными государственными миссиями посещают другие страны, а в некоторых случаях — близким родственникам таких лиц. Срок действия определяется характером занимаемой должности. Дипломаты и чиновники, как правило, получают паспорт на период их мандата.
 Служебный паспорт во многом похож на дипломатический паспорт, но не дает ряда привилегий дипломатического статуса. Он выдаётся дипломатам, которые занимают средние и низкие должности, а также недипломатическому персоналу посольств и консульств.

Визовый режим для граждан Черногории 

По данным на январь 2020 года, граждане Черногории имеют право свободного въезда (без получения визы или с получением визы по прибытии) в 124 страны мира, в том числе страны Шенгенской зоны, Россию, Израиль и Турцию. Черногорский паспорт занял 46 место в Индексе паспортов, публикуемом консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с ИАТА.

С 2019 года Черногория является одной из нескольких европейских стран, предоставляющих гражданство за инвестиции.

Документы, необходимые для получения паспорта 
 Ранее выданный паспорт
 Национальное удостоверение личности (только для взрослых)
 Свидетельство о рождении или свидетельство о гражданстве, а также справка с места жительства
 Свидетельство о гражданстве (не старше 6 месяцев)
 Плата за изготовление (15,00 евро)
 Справка уплаты налогов (25,00 евро)

См. также 
 Гражданство Черногории

Примечания

Ссылки 
 МИД Черногории 
 Njegoskij|org :: European Commission launches dialogue with Montenegro on visa-regime liberalisation (with photos of the new Montenegrin identity papers: passport, ID card, driving licence)
 Njegoskij|org :: 33 top university students rewarded by receiving the first new Montenegrin passports

Государственное устройство Черногории
Черногория